A 2021-es Formula–3 francia nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2021-es szezonjának második versenyhétvégéje volt, amelyet június 18. és június 20. között tartottak meg a Circuit Paul Ricard versenypályán. A versenyeket a Formula–1 francia nagydíj betétfutamaiként tartották meg. Az első sprintfutamot Alekszandr Szmoljar, a másodikat Arthur Leclerc, míg a főfutamot Jack Doohan nyerte meg.

Eredmények

Szabadedzés

Kvalifikáció

Megjegyzés:
 – Arthur Leclerc nem érte el a 107%-os időlimitet, ennek ellenére elindulhatott a versenyeken az utolsó pozícióból.

1. Sprintverseny

Megjegyzések:
  – Ivasza Ajumu pályaelhagyás általi előnyszerezésért öt másodperces időbüntetést kapott.
  – Ido Cohen másik versenyző leszorításáért öt másodperces időbüntetést kapott.

2. Sprintverseny

Megjegyzés:
  – Lorenzo Colombo pályaelhagyás általi előnyszerezésért öt másodperces időbüntetést kapott.

Főverseny

Megjegyzés:
  – Amaury Cordeel másik versenyző leszorításáért öt másodperces időbüntetést kapott.

A bajnokság állása a verseny után

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos eredmény - szabadedzés
Hivatalos eredmény - időmérő edzés
Hivatalos eredmény - 1. sprintverseny
Hivatalos eredmény - 2. sprintverseny
Hivatalos eredmény - főverseny
A versenyzői bajnokság állása a versenyt követően
A csapatbajnokság állása a versenyt követően

Francia
Autóversenyzés Franciaországban